Het wereldkampioenschap superbike van Aragón 2020 in september was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2020. De races werden verreden op 5 en 6 september 2020 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Het is het tweede achtereenvolgende weekend op Aragón. De ronde werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie een aantal andere ronden waren afgelast.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2020
Aragón